Lincoln Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 90001728
 Lincoln Historic District (New Mexico), ID-Nr. 66000477

Siehe auch:
 Lincoln Park Historic District
 Lincoln Street Historic District